Luis Casanova puede hacer referencia a:

Luis Casanova (1992-), futbolista chileno.
Luis Casanova Giner (1909-1999), presidente del Valencia Club de Fútbol (1940-1959).
El Estadio de Mestalla, conocido hasta 1994 como Estadio Luis Casanova, en honor al anterior.